Dècim Quinti, militar romà
 Luci Quinti, tribú de la plebs el 74 aC